«После похорон» () — детективный роман Агаты Кристи из серии произведений об Эркюле Пуаро, впервые опубликованный в США издательством Dodd, Mead and Company в 1953 году под названием «Funerals are Fatal». В Великобритании роман был опубликован в том же году издательством Collins Crime Club под оригинальным названием.

Сюжет 
После похорон Ричарда Эбернети оставшиеся члены семьи собираются для ознакомления с завещанием. Его смерть была внезапной, хотя и ожидаемой. Причиной смерти назывались естественные причины. Однако после достаточно бестактного заявления его сестры Коры: «Его ведь убили, не так ли?», адвокат семьи начинает подозревать, что было совершено преступление, и решает начать расследование.

После возвращения с похорон, во сне ударом топора убита Кора Лэнскене. На ограбление это не было похоже. Адвокат Энтуисл приглашает Пуаро, который в свою очередь просит своего старинного друга Гоби помочь с расследованием.

Персонажи 
 Эркюль Пуаро — бельгийский сыщик
 Мистер Энтуисл — адвокат семьи Эбернети
 Инспектор Мортон — следователь
 Мистер Гоби — частный сыщик
 Ричард Эбернети — наследник семьи Эбернети
 Кора Лэнскене — художница, наследница семьи Эбернети
 Мисс Гилкрист — компаньонка Коры
 Джордж Кроссфилд — наследник семьи Эбернети
 Майкл Шэйн — актёр
 Розамунд Шейн — актриса, наследница семьи Эбернети
 Хелен Эбернети — наследница семьи Эбернети
 Тимоти Эбернети — инвалид, наследник семьи Эбернети
 Мод Эбернети — жена Тимоти
 Сьюзен Бэнкс — наследница семьи Эбернети
 Грегори Бэнкс — химик, муж Сьюзен
 Ленскомб — придворный Ричарда / главный помощник.
 Джанет — горничная.
 Марджори — кухарка.

Экранизации и иные адаптации 
По роману был снят полнометражный фильм, вышедший в 1963 году под названием «Murder at the Gallop». По сценарию Эркюль Пуаро был заменён на мисс Марпл, которую сыграла знаменитая британская актриса Маргарет Рутерфорд.

Роман лёг в основу одного из эпизодов десятого сезона британского телесериала «Пуаро Агаты Кристи» в 2006 году. В адаптацию внесены изменения:

 В фильме Кора была замужем за итальянцем, а не за французом, из-за этого меняется её фамилия: в романе Лэнскене, а в фильме Голлачио. И в фильме муж ещё жив, а в романе он давно мёртв.
 В конце картина оказывается работой Рембрандта, а не Вермеера.
 Способность Тимоти ходить отображается только в конце, но в книге хорошо известно с самого начала, что он не инвалид. 
 Джордж оказывается сыном Хелен. Сьюзан не замужем, но на следующий день после похорон она и Джордж, влюблённые друг в друга, были в отеле Литчетт и занимались сексом.

Ссылки

Примечания 

Романы 1953 года
Романы Агаты Кристи